Евгений Иосифович (Осипович) Слави́нский (1877—1950) — российский и советский кинооператор. Лауреат Сталинской премии первой степени (1949). Один из основоположников российской операторской школы.

Биография 
Родился 24 января 1877 года. По окончании морской фельдшерской школы пять лет служил на кораблях Российского военно-морского флота. С 1901 года служил фельдшером в медчасти ледокола «Ермак». Увлёкшись фотографией и кинематографом, заведовал судовым фотокабинетом, и во время одного из плаваний снял свой первый видовой фильм — «Ледокол «Ермак» во льдах».

В конце 1908 года работал корреспондентом Московского отделения кинокомпании «Братья Пате» в Ревеле и снимал хроникальные сюжеты по всему Северо-Западному краю Российской империи. С 1912 года работал в Москве на съёмках научно-популярных фильмов. В 1914 году поступил на киностудию И.Н. Ермольева, где снял более 60 игровых постановок.

При съёмке вышедшей в 1916 году экранизации повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» одним из первых в России применил новые операторские приёмы: движущуюся камеру, ночные съёмки, использование ракурса «вид сверху».

В 1917—1918 годах работал в киноателье акционерного общества «Нептун». В 1919—1920 годах служил в медицинских учреждениях Красной Армии, а после демобилизации вернулся к профессии оператора-кинохроникёра. В 1923—1925 годах работал оператором на Одесской кинофабрике ВУФКУ. В 1925 году был направлен в Ростов-на-Дону на кинофабрику «Ювкинокомсомол», после закрытия которой перешёл на Московскую фабрику «Совкино», совмещая работу над игровыми постановками со съёмками хроникальных фильмов. В мае 1927 года на съёмках фильма «Пленники моря» произвёл первые в СССР подводные съёмки из водолазного колокола.

После Великой Отечественной войны работал оператором на киностудии «Мосфильм», преподавал курс техники съёмок во ВГИКе. Среди его учеников — Л. В. Косматов и другие.

Умер 23 сентября 1950 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Дочь — кинорежиссёр М. Е. Славинская.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1912 — День венчания
 1912 — Точка еврея
 1918 — Барышня и хулиган
 1918 — Катастрофа власти
 1918 — Симфония горя
 1919 — Дезертиры (короткометражный)
 1926 — Красношейка (короткометражный)

Операторские работы 
 1912 — День венчания
 1915 — Вот мчится тройка почтовая
 1915 — Гуттаперчевый мальчик
 1915 — Николай Ставрогин
 1915 — Отцвели уж давно хризантемы в саду
 1915 — Сашка-семинарист
 1916 — Пиковая дама
 1916 — Пляска смерти
 1916 — Уголок
 1917 — Аня Краева
 1917 — Великие дни Российской революции с 28/II по 4/III 1917 года
 1917 — Её влекло бушующее море  (короткометражный)
 1918 — Барышня и хулиган
 1918 — Закованная фильмой
 1918 — Катастрофа власти
 1918 — Не для денег родившийся
 1918 — Симфония горя
 1919 — Дезертиры (короткометражный)
 1919 — Отец и сын
 1919 — Смельчак
 1922 — Шведская спичка
 1923 — Помещик
 1924 — Остап Бандура
 1924 — Слесарь и Канцлер
 1926 — Бухта смерти
 1926 — Красная Пресня
 1926 — Красношейка (короткометражный)
 1926 — Предатель
 1926 — Приказ №…
 1927 — Рейс мистера Ллойда
 1928 — Пленники моря
 1929 — Турксиб (документальный)
 1934 — Частная жизнь Петра Виноградова
 1935 — Кара-Бугазр
 1936 — Карл Бруннер
 1938 — Митька Лелюк
 1948 — Владимир Ильич Ленин (документальный)

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1949) — за фильм «Владимир Ильич Ленин» (1948)

Ссылки 
 Евгений Славинский на сайте Кино-Театр.ru
 Энциклопедия кино km.ru
 Биография, фильмография
 

Социалистический реализм
Преподаватели ВГИК
Похороненные на Введенском кладбище